damaskinaż – technika zdobienia przedmiotów metalowych,
 damaskinaż – element zdobniczy występujący w heraldyce